Petrowitz ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien:

 Petráveč, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Petrovice I, Gemeinde im Okres Kutná Hora
 Petrovice II, Gemeinde im Okres Kutná Hora
 Petrovice u Blanska, Gemeinde im Okres Blansko
 Petrovice u Karviné, Gemeinde im Okres Karviná
 Petrovice u Moravského Krumlova, Gemeinde im Okres Znojmo
 Petrovice u Rakovníka, Gemeinde im Okres Rakovník
 Petrovice u Třebíče, Gemeinde im Okres Třebíč
 Petrovice u Sušice, Gemeinde im Okres Klatovy
 Pustějov, Gemeinde im Okres Nový Jičín
 Petrovice, Ortswüstung in der Gemarkung České Křídlovice, Okres Znojmo

Siehe auch:
 Groß Petrowitz
 Petrovice
 Petrovits